Дискография российской певицы Елены Темниковой насчитывает 5 студийных альбома, 3 концертных альбома, 1 сборник, 51 сингл и 22 видеоклипа.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Синглы

Видеоклипы

См. также 
 Дискография Serebro
 Serebro

Примечания 

Темникова, Елена